Прасковья Лазаревна Колола (20 марта 1895 год, деревня Падкасовье, Новогрудское воеводство, Польша — 23 августа 1976 год, Барановичи) — звеньевая колхоза «Большевик» Любчанского района Барановичской области, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1949).

Биография 
Родилась в 1895 году в крестьянской семье в деревне Подкасовье. С 1948 года возглавляла звено по выращиванию льна колхоза «Большевик» Любчанского района.

В 1948 году звено Прасковьи Кололы собрало в среднем с каждого гектара 10,5 центнера волокна льна-долгунца и 9,7 центнеров семян. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1949 года за получение высоких урожаев ржи, волокна и семян льна-долгунца при выполнении колхозами обязательных поставок и контрактации по всем видам сельскохозяйственной продукции, натуроплаты за работу МТС в 1948 году и обеспеченности семенами всех культур в размере полной потребности для весеннего сева 1949 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участвовала во Всесоюзной выставке ВДНХ в Москве.

С 1963 года — заместитель председателя колхоза имени Ленина. С 1968 года снова работала звеньевой.

После выхода на пенсию проживала в городе Барановичи, где скончалась в 1976 году.

Ссылки 
 
 Герои Социалистического Труда// Барановичский районный исполнительный комитет